«Coverage» — четвертий студійний альбом американської співачки Менді Мур. Реліз відбувся 21 жовтня 2003 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі 
Станом на червень 2009 в США було продано понад 315,000 копій альбому.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Менді Мур 

Альбоми Менді Мур